Virtus bezeichnet:

 Virtus (Gottheit), im antiken Rom göttlich verehrte Personifikation der soldatischen Tapferkeit
 im Lateinischen eine Lebenskraft; siehe Vitalität
 Virtus (Valle de Valdebezana), Ort in Spanien
 (494) Virtus, Asteroid
 SS Virtus, san-marinesischer Fußballverein
 Virtus.pro, einen E-Sports-Clan
 Virtuelle Universität Schwerin
 VW Virtus, Fahrzeugmodell der Marke Volkswagen